Наргис (1929—1981) — индийская киноактриса.
 Наргис — тропический циклон 2008 года.
 Наргис — советский рисованный мультипликационный фильм.